Саада:

 Саада — город в Йемене.
 Саада — мухафаза в Йемене.